HMAS Penguin je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Penguin (1877)
 HMAS Penguin (1923)
 HMAS Penguin (1929)

Glej tudi 
 HMAS Penguin (pomorska baza)

Penguin